Хосе Сандоваль:
 Сандоваль, Хосе Леон (1789—1854) — директор Никарагуа (1845—1847).
 Сандоваль, Хосе Рамон (род. 1968) — испанский футбольный тренер.